Селестино Гаска Виљасењор има више значења:

 Селестино Гаска Виљасењор, Нуево Миленио (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Селестино Гаска Виљасењор (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Селестино Гаска Виљасењор (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику